Undercover může být:

 Undercover (album) – album skupiny The Rolling Stones (1983)
 Undercover (album, Tying Tiffany) – album zpěvačky Tying Tiffany (2005)
 Undercover (album, Ministry) – album skupiny Ministry (2010)